Huutosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huutosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Huutosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,37, long 28,16), 
 Huutosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,10, long 26,93), 
 Huutosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,86), 
 Huutosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Huutosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,92), 
 Huutosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 29,07), 
 Huutosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,15, long 26,49), 

Robotskapade Finlandförgreningar